Jagodnja est un toponymie qui peut désigner :
 Jagodnja, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Bratunac et dans la République serbe de Bosnie ;
le mont Jagodnja, une montagne située à l'ouest de la Serbie et dans les Alpes dinariques.